Градус Дальтона (°Dа) — историческая единица температуры. Он не имеет определённого значения (в единицах традиционных температурных шкал, таких как шкала Кельвина, Цельсия или Фаренгейта), поскольку шкала Дальтона — логарифмическая.

Шкала Дальтона была разработана Джоном Дальтоном для проведения измерений при высоких температурах, поскольку обычные термометры с равномерной шкалой давали ошибку из-за неравномерного расширения термометрической жидкости.

Нуль шкалы Дальтона соответствует нулю Цельсия. Отличительной чертой шкалы Дальтона является то, что в ней абсолютный нуль равен −∞ °Da, то есть он является недостижимой величиной (что на самом деле так, согласно теореме Нернста).

Формула для перевода градусов Дальтона в градусы Цельсия и кельвины и обратно:

</big>' Литература 
 
 
 Philosophical magazine, Vol. 53
 Bhushan B., Rao Aman'' Dictionary Of Physics

См. также 

Единицы измерения температуры
Температурные шкалы
Единицы измерения, названные в честь людей
Единицы измерения отношения величин
Джон Дальтон